Garfield Elementary School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Garfield Elementary School (Benton, Arkansas), NRHP-ID: 96000693
 Garfield Elementary School (Abilene, Kansas), NRHP-ID: 09000874